Calvary heißen folgende geographische Objekte:

 Calvary (Alabama)
 Calvary (Georgia)
 Calvary (Kentucky)
 Calvary (Maryland)
 Calvary (Texas)
 Calvary (Virginia)
 Calvary (Wisconsin), im Fond du Lac County

Personen:
 Moses Calvary (1876–1944), Reformpädagoge

Unternehmen:
 S. Calvary, Verlag in Berlin
Filme:
 Am Sonntag bist Du tot (Originaltitel: Calvary), ein irisch-britischer Spielfilm von 2014

im NRHP gelistete Objekte:
 Calvary Baptist Church/First Baptist Church, in Davenport, Iowa, ID-Nr. 83002409
 Calvary Episcopal Church (former), in Utica, New York, ID-Nr. 08000595
 Calvary Episcopal Church and Churchyard, in Tarboro, North Carolina, ID-Nr. 71000580
 Calvary Episcopal Church and Parish House, in Memphis, Tennessee, ID-Nr. 82004039
 Calvary Episcopal Church Sunday School, in Cincinnati, Ohio, ID-Nr. 80003040
 Calvary Episcopal Church, in McDonough, New York, ID-Nr. 98000130
 Calvary Lutheran Church & Parsonage, in Silverton, Oregon, ID-Nr. 85001182
 Calvary Methodist Church, in Arlington, Massachusetts, ID-Nr. 83003433
 Calvary Methodist Episcopal Church, in Albany, New York, ID-Nr. 08000094
 Calvary Reformed Church, in Crestline, Ohio, ID-Nr. 78002029

Siehe auch:
 Kalvarienberg (Begriffsklärung)
 Calvaire
 Calvario